

Арал — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Арал — село, Таласький район, Жамбильська область

Арал — місто, Сіньцзян-Уйгурський автономний район

Арал — село, Восейський район, Хатлонська область

Див. також 
 Аралкум
 Аралтал
 Аралтобе
 Аралтогай
 Аральськ
 Аральське море
 Бактиарал
 Кокарал
 Косарал
 Кумарал